Nando est un diminutif du prénom espagnol Fernando.

Prénom
 Nando Bodha (né en 1984), homme politique mauricien
 Nando Bruno (1895-1963), acteur italien
 Nando Cicero (1931-1995), acteur italien
 Nando de Colo (né en 1987), joueur de basket-ball français
 Nando Gazzolo (1928-2015), acteur italien
 Nando Martellini (1921-2004), journaliste et commentateur sportif italien
 Nando Muñoz (né en 1967), footballeur espagnol
 Nando Rafael (né en 1984), footballeur angolais-allemand
 Nando Yosu (1939-2016), footballeur espagnol

Pseudonyme 

 Nando (1921-1988), Fernando González Valenciaga, footballeur espagnol.

Toponyme 
 Nando, commune rurale du Burkina Faso
 Nando, ville du département du Cerro Largo en Uruguay